Розима́р Кристиа́н Палья́рис (; род. 20 февраля 1980, Дорис-ду-Индая) — бразильский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, WSOF, Fight Nights и др. Владел титулом чемпиона WSOF в полусреднем весе.

Биография 
Розимар Пальярис родился 20 февраля 1980 года в муниципалитете Дорис-ду-Индая штата Минас-Жерайс. Рос в бедной крестьянской семье, с семи лет ради пропитания вынужден был работать на полях. Ещё подростком уехал из дома в город, где первое время жил в палатке под мостом. В возрасте пятнадцати лет начал серьёзно заниматься бразильским джиу-джитсу, в конечном счёте удостоился чёрного пояса в этой дисциплине, получив его из рук Мурилу Бустаманте. Эксперты в области единоборств называли Пальяриса в числе наиболее одарённых грэпплеров современности.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в мае 2004 года, но свой первый бой проиграл по очкам решением судей. С переменным успехом дрался в различных небольших промоушенах Бразилии, в частности в 2007 году одержал победу в гран-при организации Fury FC в средней весовой категории.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке семь побед и только два поражения, Пальярис привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в мае 2008 года одержал первую победу в октагоне, получив при этом бонус за лучший приём вечера. В следующем поединке, однако, встретился с бывшим чемпионом Pride Дэном Хендерсоном и по итогам трёх раундов проиграл ему единогласным судейским решением.

В 2009 году одержал в UFC две победы, 2010 год так же начал с победы, но затем техническим нокаутом проиграл Нейту Марквардту. Позже добавил в послужной список победы над такими бойцами как Дэвид Бранч, Дэн Миллер, Майк Массенцио, при всём при том в 2012 году уступил Алану Белчеру и Эктору Ломбарду. В поединке с поляком Томашом Дрвалем Пальярису ставилось в вину нежелание выпускать из болевого приёма явно сдающегося соперника — за это его наказали отстранением от участия в соревнованиях на 90 дней. Другой скандал с его участием произошёл после боя с Ломбардом, когда в результате проведённого допинг-теста у него установили существенно превышенный уровень тестостерона — последовала дисквалификация сроком на 9 месяцев.

Последний раз дрался в клетке UFC в октябре 2013 года, в полусреднем весе выиграл скручиванием пятки у Майка Пирса — при этом бразилец продолжил проводить болевой приём даже после сдачи противника (сигнализируя о сдаче, Пирс постучал восемь раз) и вмешательства рефери. Вскоре в связи с произошедшим президент организации Дэйна Уайт сообщил об увольнении Розимара Пильяриса, припоминая ему предыдущие скандалы 2010 и 2012 годов.

World Series of Fighting 
Покинув UFC, Пальярис присоединился к другой крупной американской организации World Series of Fighting, при этом президент промоушена Рэй Сефо сразу же предупредил его о недопустимости нарушения правил. В первом же бою в марте 2014 года бразилец удостоился права оспорить чемпионский титул в полусредней весовой категории и своим коронным скручиванием пятки в первом же раунде заставил сдаться действующего чемпиона Стива Карла. В декабре он провёл успешную защиту полученного титула против Джона Фитча, выведя того на рычаг колена (при этом вновь вызвал вопросы избыточной продолжительностью проведённого приёма).

В августе 2015 года в Лас-Вегасе Пальярис проводил вторую защиту своего титула, выйдя в клетку против Джейка Шилдса. В первой половине поединка Шилдс выглядел предпочтительнее, но во втором раунде после пропущенного тейкдауна и полученного в партере урона стал заметно проседать. В третьем раунде Пальярис поймал его на «кимуру» — в очередной раз продолжил проводить приём дольше положенного, несмотря на сигналы о сдаче и вмешательство рефери. На следующий день во время общения с прессой бразилец настаивал на своей невиновности, тем не менее, Атлетическая комиссия Невады приняла решение наказать его отстранением от соревнований сроком на два года. Вице-президент WSOF Али-Абдель Азиз сказал в интервью, что «у Пальяриса проблемы с головой, и нельзя допускать его к боям, пока он с ними не разберётся».

Другие организации 
Не имея возможности выступать в США, Розимар Пальярис начал сотрудничать с европейскими организациями, в частности провёл бои в Италии и Польше. В 2017 году подписал контракт с крупным российским промоушеном Fight Nights и дебютировал здесь с победы над титулованным российским самбистом Алексеем Ивановым. Дрался в Дагестане с местным бойцом Шамилем Амировым, их противостояние закончилось спорным раздельным решением, в результате которого победителем был назван Амиров. Позже Союз ММА России пересмотрел результат этого поединка, изменив его на ничью.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center|19-10-1
| Георгий Кичигин
| KO (удары руками)
| Russian Cagefighting Championship 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:53
| Екатеринбург, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center|19-9-1
| Алиасхаб Хизриев
| KO (удары руками)
| Fight Nights Global 85
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:58
| Москва, Россия
| 
|-
|Ничья
|align=center|19-8-1
|Шамиль Амиров
|Ничья
|Fight Nights Global 73
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Каспийск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-8
|Алексей Иванов
|Сдача (скручивание пятки)
|Fight Nights Global 70
|
|align=center|1
|align=center|0:37
|Улан-Уде, Россия
|
|-
| Поражение
|align=center|18-8
|Михал Матерла
|KO (удары руками)
|KSW 36
|
|align=center|2
|align=center|1:27
|Зелёна-Гура, Польша
|
|-
| Поражение
|align=center|18-7
|Эмиль Вебер Меэк
|KO (удары руками)
|Venator FC 3
|
|align=center|1
|align=center|0:45
|Милан, Италия
|
|-
|Победа
|align=center|18-6
|Джейк Шилдс
|Сдача (кимура)
|WSOF 22
|
|align=center|3
|align=center|2:02
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-6
| Джон Фитч
| Сдача (рычаг колена)
| WSOF 16
| 
|align=center|1
|align=center|1:30
| Сакраменто, США
| 
|-
|Победа
|align=center|16-6
| Стив Карл
| Сдача (обратное скручивание пятки)
| WSOF 9
| 
|align=center|1
|align=center|1:09
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
|align=center|15-6
| Майк Пирс
| Сдача (скручивание пятки)
| UFC Fight Night: Maia vs. Shields
| 
|align=center|1
|align=center|0:31
| Баруэри, Бразилия
| 
|-
| Поражение
|align=center|14-6
| Эктор Ломбард
| KO (удары руками)
| UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson
| 
|align=center|1
|align=center|3:38
| Голд-Кост, Австралия
|
|-
| Поражение
|align=center|14-5
| Алан Белчер
| TKO (удары руками)
| UFC on Fox: Diaz vs. Miller
| 
|align=center|1
|align=center|4:18
| Ист-Ратерфорд, США
|
|-
| Победа
|align=center| 14-4
| Майк Массенцио
| Сдача (скручивание пятки)
| UFC 142
| 
|align=center|1
|align=center|1:03
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
| 
|-
| Победа
|align=center| 13-4
| Дэн Миллер
| Единогласное решение
| UFC 134
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 12-4
|  Дэвид Бранч
| Сдача (рычаг колена)
| UFC Live: Sanchez vs. Kampmann
| 
|align=center| 2
|align=center| 1:44
|Луисвилл, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 11-4
| Нейт Марквардт
| TKO (удары руками)
| UFC Fight Night: Marquardt vs. Palhares
| 
|align=center| 1
|align=center| 3:28
|Остин, США
|
|-
| Победа
|align=center| 11-3
| Томаш Дрваль
| Сдача (скручивание пятки)
| UFC 111
| 
|align=center| 1
|align=center| 0:45
|Ньюарк, США
|
|-
| Победа
|align=center| 10-3
| Лусио Линарес
| Сдача (скручивание пятки)
| UFC 107
| 
|align=center| 2
|align=center| 3:21
|Мемфис, США
|
|-
| Победа
|align=center| 9-3
| Джереми Хорн
| Единогласное решение
| UFC 93
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Дублин, Ирландия
|
|-
| Поражение
|align=center| 8-3
| Дэн Хендерсон
| Единогласное решение
| UFC 88
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Атланта, США
|
|-
| Победа
|align=center| 8-2
| Айвен Салаверри
| Сдача (рычаг локтя)
| UFC 84
| 
|align=center| 1
|align=center| 2:36
|Парадайс, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 7-2
| Даниел Акасиу
| Сдача (скручивание пятки)
| Fury FC 5: Final Conflict
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:22
|Сан-Паулу, Бразилия
| 
|-
| Победа
|align=center| 6-2
| Фабиу Насименту
| Сдача (скручивание пятки)
| Fury FC 5: Final Conflict
| 
|align=center| 1
|align=center| 2:45
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 5-2
| Флавиу Луис Моура
| Сдача (обратное скручивание пятки)
| Fury FC 4: High Voltage
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:21
|Терезополис, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 4-2
| Элиу Дипп
| Сдача (удушение сзади)
| Floripa Fight 3
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:40
|Флорианополис, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 3-2
| Клаудиу Маттус
| Сдача (скручивание пятки)
| Storm Samurai 12
| 
|align=center| 1
|align=center| 4:58
|Куритиба, Бразилия
|
|-
| Поражение
|align=center| 2-2
| Артур Сезар Жасинту
| Решение большинства
| Rio MMA Challenger 2
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 2-1
| Ренан Мораес
| Сдача (рычаг локтя)
| Gold Fighters Championship 1
| 
|align=center| 1
|align=center| N/A
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 1-1
| Бруну Бастус
| Раздельное решение
| Floripa Fight 2
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Флорианополис, Бразилия
|
|-
| Поражение
|align=center| 0-1
| Леандру Силва
| Единогласное решение
| Banni Fight Combat 2
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Бразилиа, Бразилия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Грэпплеры Бразилии